

Дзержинський сільський округ — адміністративна одиниця, Абайський район, Карагандинська область
 Дзержинський сільський округ — адміністративна одиниця, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область